Napoleón II (París, 20 de marzo de 1811-Viena, 22 de julio de 1832), fue hijo de Napoleón I y de la emperatriz María Luisa de Austria. A pesar de ser heredero de su padre, nunca llegó a reinar. Pasó a la historia con el título que recibió al nacer: Rey de Roma (Roi de Rome). Es conocido también a título póstumo como "El Aguilucho" (l'Aiglon), apodo que le dio Víctor Hugo en un poema en su honor, y que retomó Edmond Rostand en la obra teatral L'Aiglon.

Nacimiento 

El 20 de marzo de 1811, Napoleón I vio colmado su más ansiado deseo; la emperatriz María Luisa le hace padre de un heredero legítimo. El joven príncipe recibe, desde su nacimiento, el título de rey de Roma en virtud del senado-consulto del 17 de febrero de 1810. Asimismo, la constitución del 2 de floreal del año XII (el 18 de mayo de 1804), otorgaba el título de príncipe imperial al hijo mayor del emperador.

1814: la primera abdicación de Napoleón I 
Después de la campaña de Francia y de la toma de París, María Luisa, su hijo y José Bonaparte se refugiaron en Rambouillet y luego en Blois. El 3 de abril su padre el Emperador fue depuesto por el Senado, y bajo la presión de sus mariscales, el 4 de abril redactó en Fontainebleau una acta de abdicación salvaguardando los derechos de su hijo, pero ante la imposibilidad de emprender una ofensiva sobre París por la defección de Marmont, abdicó nuevamente el 6 de abril, esta vez incondicionalmente, y así poder negociar con los aliados. 

El 11 de abril, el tratado de Fontainebleau con los vencedores, estableció finalmente la renuncia de Bonaparte en Francia e Italia para sí y su familia. Napoleón se despidió de sus tropas el 20 de abril de 1814 en Fontainebleau y se fue a la isla de Elba. Un cortejo que llevaba a María Luisa y su hijo a Viena salió el 23 de abril de 1814.

Tuvo también el título de príncipe de Parma, dado que el tratado de Fontainebleau confirió la soberanía del principado de Parma, Plasencia y Guastalla a la emperatriz María Luisa con derecho de sucesión a su hijo, que tomó desde ese momento el título de príncipe de Parma, Plasencia y Guastalla. Pero por el tratado de 10 de junio de 1817 se retiró definitivamente al hijo de María Luisa y su título y sus derechos sobre Parma que ya habían sido devueltos a los Borbón-Parma por el artículo 99 del Congreso de Viena.

Los Cien Días: la segunda abdicación de Napoleón I 
Durante los Cien Días, el Acta Adicional a las Constituciones del Imperio del 22 de abril de 1815 le devolvió al hijo de Napoleón I el título de príncipe imperial, pero no el de rey de Roma. A finales de los Cien Días, el 22 de junio, Napoleón I realiza su segunda abdicación en el palacio del Elíseo, que señala: «mi vida política se acaba, y proclamo a mi hijo, bajo el título de Napoleón II, emperador de los franceses». 

Napoleón II vive para ese entonces en Viena, bajo tutela de su abuelo el emperador Francisco I de Austria.

La Cámara de Representantes y la de los Pares, reconocieron la abdicación de Napoleón I y la proclamación de Napoleón II y procedieron a designar un gobierno provisional (Comisión de gobierno) presidido por el Duque de Otranto, y cuatro miembros más. La comisión de gobierno lo designa, en todos sus documentos, como emperador, antes de disolverse el 7 de julio de 1815. 

Luis XVIII entró en París el 8 de julio de 1815, para reinar allí de nuevo.

Viena 
Después de 1815, el joven príncipe, conocido ahora como «Franz» más que como «Napoleón», vivió en la corte de su abuelo, el emperador Francisco I de Austria en Viena. En 1815, el emperador le asignó como preceptor principal al conde Moritz von Dietrichstein, secundado por el capitán Johann Baptist von Foresta y por el literato Matthäus Casimir von Collin. 

Su abuelo, el emperador Francisco I, que le profesaba un aprecio particular le confirió el título de Duque de Reichstadt en 1818 y le concedió todos los honores correspondientes a los miembros de la Casa de Habsburgo, otorgándole en el orden de precedencia una posición inmediatamente posterior a los archiduques. 

Reichstadt es una localidad y señorío situado en Bohemia (actualmente Zákupy, República Checa), siendo las rentas del ducado importantes.

En 1830, cuando el rey Carlos X perdió el trono de Francia, el joven Napoleón, enfermo de tuberculosis, no pudo plantearse ningún intento de sucesión.

Paternidad 
Aunque el Duque de Reichstadt no se casó ni tuvo oficialmente descendencia, algunos aficionados consideran probable que haya sido el padre de Maximiliano I de México. Los últimos años de su vida, estuvo íntimamente vinculado a su prima la princesa Sofía de Baviera, esposa del archiduque Francisco Carlos de Austria.

La archiduquesa Sofía ya era madre del archiduque Francisco José, futuro emperador de Austria-Hungría; en el curso de su relación con Napoleón II nació su segundo hijo, Maximiliano, futuro emperador de México. Sin embargo, todo apunta a la esterilidad de Napoleón II.

Muerte 
Napoleón II falleció el 22 de julio de 1832, afectado de tuberculosis, en el palacio de Schönbrunn (Viena). 

En 1940 sus restos fueron trasladados, como gesto de buena voluntad de Adolf Hitler a Francia tras su victoria militar, desde Viena a la cúpula de Los Inválidos de París, junto a la tumba de su padre, el emperador. No obstante, su corazón todavía se halla en la Herzgruft de la Iglesia de los Agustinos de Viena.

En la cultura popular 
En la obra Noticias del Imperio, del escritor mexicano Fernando del Paso (1989), los amores de Napoléon II con su prima la princesa Sofía de Baviera ocupan un capítulo del libro dejando al lector preguntándose si el Rey de Roma habrá sido o no el padre de Maximiliano I de México. La obra L’Aiglon, de Edmond Rostand (1900), está basada en su vida, y fue interpretada por Sarah Bernhardt en Francia y por Maude Adams en los Estados Unidos en sus primeros estrenos.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 
 20 de marzo de 1811 - 11 de abril de 1814: Su Majestad el Rey de Roma.
 11 de abril de 1814 - 20 de marzo de 1815: Su Alteza Imperial el Príncipe de Parma.
 20 de marzo de 1815 - 22 de junio de 1815: Su Alteza Imperial el Príncipe Imperial.
 22 de junio de 1815 - 7 de julio de 1815: Su Majestad Imperial el Emperador de los Franceses.
 7 de julio de 1815 - 22 de julio de 1818: Su Alteza Serenísima el príncipe Francisco (Carlos José) de Parma.
 22 de julio de 1818 - 22 de julio de 1832: Su Alteza Serenísima el duque de Reichstadt.

Órdenes 
 1811: Caballero Gran Águila de la Orden de la Legión de Honor ( Imperio Francés, 1811).
 1811: Caballero de gran cruz de la Orden de la Reunión ( Imperio Francés, 1811).
 1811: Caballero Gran Cruz de la Orden de la Corona de Hierro ( Reino de Italia, 1811).
 Caballero Gran Cruz de la Orden de San Esteban de Hungría ().
 Sagrada Imperial Angelical Orden Constantiniana de San Jorge. ()
 Gran Prefecto.
 24 de abril de 1816: Senador gran Cruz.

Empleos

Éjercito Imperial y Real 
 Imperial y Real Regimiento de infantería de línea n.º 60 (Húngaro) “Wasa”.
 1832: Coronel (Oberst) 
 Verano de 1831-1832: Teniente coronel (Oberstleutenant)
 Noviembre de 1830 - verano de 1831: Teniente coronel (Oberstleutenant) del Imperial y Real Regimiento de infantería de línea n.º 29 (Moravo) “Nassau” 
 Julio de 1830 - noviembre de 1830: Mayor (Major) del Imperial y Real Regimiento de infantería de línea n.º 54 (Moravo) “Salins”
 Agosto de 1828 – julio 1830: Capitán (Hauptmann) del Regimiento de Cazadores del Tirol "Kaiser"

Ancestros 

Su madre era María Luisa, segunda esposa del Gran Corso e hija del emperador Francisco I de Austria (Francisco de Habsburgo-Lorena y Borbón, 1768-1835). El padre de Francisco I (Franz I) fue el emperador Leopoldo II de Austria, quien, a su vez, era hermano del emperador Josef II, quien no dejó hijos, pasando la monarquía a la testa del bisabuelo de Napoleón II
</div>

Referencias

Individual

Bibliografía

Enlaces externos 

 Fundación Napoleón (en francés e inglés)
 Napoleonica.org, archives et documents napoléoniens (en francés e inglés)
 Instituto Napoleón

Emperadores de Francia
Casa de Bonaparte
Fallecidos por tuberculosis
Reyes de Italia
Casa de Habsburgo
Grandes cruces de la Legión de Honor
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Senadores grandes cruces de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Parma)
Coroneles del Ejército del Imperio austríaco
Militares del Imperio Austríaco del siglo XIX
Grandes prefectos de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (Parma)
Nacidos en París
Fallecidos en Viena